Jim Brown (1908-1994), calciatore statunitense di origine scozzese
 Jim Brown (1912-1991), cestista statunitense
 Jim Brown (1938-), attore e giocatore di football americano statunitense